Miejscowości w USA:
 Carthage – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Carthage – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Carthage – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Carthage – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Carthage – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Leake
 Carthage – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Carthage – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Carthage – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Moore
 Carthage – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Carthage – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Smith
 Carthage – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Panola
Gminy w USA:
 Carthage (ang. Carthage Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Carthage (ang. Carthage Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Carthage (ang. Carthage Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Carthage (ang. Carthage Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner

Zobacz też 
 Kartagina (ang. Carthage)